John Taylor kan avse: 

John Taylor (biskop) (1914–1976), biskop i Stockholms katolska stift 1962-1976
John Taylor (jazzmusiker) (1942–2015), brittisk jazzpianist
John Taylor (kvartersmästare)
John Taylor (mormon) (1808–1887), president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 1880-1887.
John Taylor (popmusiker) (1960–)
John Taylor (racerförare) (1933–1966)
John Taylor (skådespelare)

Personer inom politik, ledarskap, religion

Kanada
John Taylor (Dumbarton) 
John Taylor (Nova Scotia-politiker) 
John Russell Taylor (kanadensisk politiker)

Nya Zeeland
John Parkin Taylor

Storbritannien
John Taylor (Master of the Rolls)
John Taylor, Baron Ingrow (1917–2002)
John Taylor, Baron Kilclooney 
John Taylor, Baron Taylor av Holbeach 
John Taylor, Baron Taylor av Warwick 
John Taylor (West Lothian) (1902–1962)
John Mark Taylor 
John Wilkinson Taylor (politiker) (1855–1934)

USA

John Taylor (South Carolina), amerikansk politiker, senator 1810-1816, guvernör i South Carolina 1826-1828
John Taylor (Virginia), amerikansk politiker, senator 1792-1794, 1803 och 1822-1824
John B. Taylor, amerikansk nationalekonom, född 1946.
John W. Taylor, talman i USA:s representanthus 1820-1821 och 1825-1827
John Wilkinson Taylor